Prim (av latin primus, ’först’) kan syfta på:

 Prim (musik) – musikaliska beteckningen för den första tonen i en diatonisk skala
 Primtecken (′) – betecknar att något är först
  Prim – sen morgonbön vid första timmen, klockan 7, se tidegärd
 Primtal – ett naturligt tal, som är större än 1 och som inte har några andra positiva delare än 1 och talet självt
 Prim Records – ett skivbolag ägt av Pingströrelsen genom Dagengruppen

Personer
 Juan Prim (1814–1870, en spansk härförare och statsman